Puede referirse a varios asedios a Santo Domingo:

 Toma de Santo Domingo (1586).
 Sitio de Santo Domingo (1655).
 Sitio de Santo Domingo (1805).